Intragna kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Intragna, Piemonte, ort och kommun,

Schweiz 

 Intragna, Ticino, ort,